

Geografie 
 Burnett (rivier), een rivier in de Australische staat Queensland
 Burnett (Somerset), een gehucht in Compton Dando, in het Engelse graafschap Somerset
 Burnett (Wisconsin), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Burnett County, een county in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Burnett Heads, een plaats in de Australische staat Queensland
 Burnett Highway, een weg in het binnenland van Queensland
 5798 Burnett, een planetoïde in de hoofdgordel

Personen 
 A.J. Burnett (1977), Amerikaans honkbalspeler
 Alan Burnett (1950), Amerikaans televisieproducent en schrijver
 Alex Burnett (1987), Amerikaans honkbalspeler
 Carol Burnett (1933), Amerikaans actrice en comédienne
 Charles Burnett (1944), Amerikaans filmregisseur
 Chester Arthur Burnette (1910-1976), beter bekend als Howlin' Wolf, Amerikaans blueszanger en -gitarist
 Edward Burnett Tylor (1832-1917), Engels antropoloog
 Erin Burnett (1976), Amerikaans presentatrice
 Frances Hodgson Burnett (1849-1924), Engels-Amerikaans toneelschrijfster en auteur
 Gilbert Thomas Burnett (1800-1835), Engels botanicus
 Henry Cornelius Burnett (1825-1866), Amerikaans politicus
 Ivy Compton-Burnett (1884-1969), Engels romancière
 James Burnett (1714-1799), Schots rechter, taalkundige en filosoof
 Jamie Burnett (1975), Schots snookerspeler
 Jason Burnett (1986), Canadees trampolinist
 John Burnett, Baron Burnett (1945), Engels politicus
 Joseph Henry Burnett (1948), beter bekend als T-Bone Burnett, Amerikaans muzikant, singer-songwriter en producent
 Leo Burnett (1891-1971), Amerikaans reclamemaker
 Mark Burnett (1960), Engels-Amerikaans televisieproducent
 Max Burnett (1969), Amerikaans producent, regisseur en scenarioschrijver
 Nastassja Burnett (1992), Italiaans tennisspeelster
 Peter Hardeman Burnett (1807-1895), Amerikaans politicus
 Richie Burnett (1967), Welsh dartsspeler
 Sean Burnett (1982), Amerikaans honkbalspeler
 Simon Burnett (1983), Engels zwemmer
 W.R. Burnett (1899-1982), Amerikaans roman- en scenarioschrijver

Zie ook 
 Burnettia, een monotypisch geslacht uit de orchideeënfamilie